Червонопі́лля — село в Україні, в Березнегуватському районі Миколаївської області. Населення становить 217 осіб. Орган місцевого самоврядування — Березнегуватська селищна рада.

Посилання 
 Погода в селі Червонопілля 

Села Баштанського району